Летнее солнцестоя́ние — момент, когда Солнце в своём движении по эклиптике попадает в самую северную её точку (летнее солнцестояние в Северном полушарии, в XXI веке происходит 20 или 21 июня), либо в самую южную точку эклиптики (летнее солнцестояние в Южном полушарии, в XXI веке происходит 20 — в конце века, 21 или 22 декабря).

На широтах вне тропического пояса заметно, что летнее солнцестояние происходит в самый длинный день или самую короткую ночь в году, в эти сутки полуденная высота Солнца на небосклоне наибольшая.

В культуре 
Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами. У славян праздник известен как Иван Купала, у финнов и ингерманландцев — Юханнус, у латышей — Лиго. У якутов в этот день проходит Ысыа́х () — праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь божеств Айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.

См. также 
 Зимнее солнцестояние

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Table of dates/times from 1600—2400

Календарь
Астрономические явления
Наблюдательная астрономия
Время в астрономии